В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Відсутня
 Кріс Еверт (2-ге коло)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Відсутня
 Гана Мандлікова (2-ге коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)

 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Барбара Паулюс (чвертьфінал)
 Міягі Нана (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня
 Енн Мінтер (чвертьфінал)
 Лариса Нейланд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)